Lázár Patrik (Győr, 1990. augusztus 24. –) magyar labdarúgó, a Gyirmót hátvédje.

Sikerei, díjai 
Gyirmót FC
Másodosztályú bajnok: 2008-09, 2015-16

Források 

1990-ben született személyek
Győriek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Gyirmót SE labdarúgói
Élő személyek